Гай Ати́ний Лабео́н (; III—II век до н. э.) — римский политический деятель, претор 190 года до н. э.

Биография 
Гай Атиний упоминается в сохранившихся источниках в связи с событиями 190 года до н. э., когда он занимал должность претора. По результатам жеребьёвки Лабеон получил в управление провинцию Сицилия, где он мог набрать, если бы счёл это необходимым, две тысячи пехотинцев и сто всадников. О дальнейшей судьбе Гая Атиния ничего не известно.

Примечания

Литература 
 
 

Атинии
Преторы